Merkendorf se poate referi la următoare locuri:

Merkendorf, Bavaria, oraș în Bavaria, Germania
Merkendorf (Turingia), comună în Turingia, Germania
Merkendorf, Stiria, fostă localitate din Stiria, Austria